Ludzie:
 Konstanty (Kostiuszko) Fiodorowicz (XV/XVI w.) – sekretarz wielkich książąt litewskich w latach 1492-1509, protoplasta rodu Kostiuszków-Kościuszków
Aleksander Jan Kościuszko (ur. 1629, zm. 1711) – pradziadek Tadeusza Kościuszki
 Ambroży Kazimierz Kościuszko (ur. 1667, zm. ok. 1720) – dziadek Tadeusza Kościuszki
 Ludwik Tadeusz Kościuszko (ur. 1700, zm. 1758) – pułkownik, ojciec Tadeusza Kościuszki
 Tadeusz Kościuszko (ur. 1746, zm. 1817) – generał, bojownik o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych
 Jan Kościuszko (ur. 1954) – polski kierowca rajdowy i wyścigowy, przedsiębiorca, restaurator, filantrop
 Michał Kościuszko (ur. 1985) – polski kierowca rajdowy
 Karol Kościuszko-Waluszyński (ur. 1847, zm. 1907) – polski archeolog, badacz Chersonezu na Krymie

 Nazwy geograficzne oraz miejsca nazwane imieniem Tadeusza Kościuszki:
 W Polsce:
 Kopiec Kościuszki w Krakowie
 Kopiec Kościuszki w Połańcu
 Kopiec Kościuszki w Olkuszu
 Osiedle Kościuszki w Jaworznie
 Skwer Kościuszki w Gdyni
 Skwer im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach
 Rynek Kościuszki w Białymstoku
 W Australii:
 Góra Kościuszki – najwyższy szczyt w Australii
 Park Narodowy Kościuszki w Nowej Południowej Walii
 W Stanach Zjednoczonych:
 Hrabstwo Kościuszki w stanie Indiana
 Kosciusko – miasto w stanie Missisipi
 Kosciuszko Park w Chicago
 Mosty Kościuszki – dwa główne mosty w Nowym Jorku
 Wyspa Kościuszki na Alasce
 Muzeum narodowe pamięci Tadeusza Kościuszki w Filadelfii
 Wydarzenia historyczne:
 Insurekcja kościuszkowska (powstanie kościuszkowskie)
 Filmy fabularne:
 Kościuszko pod Racławicami – polski film z 1913
 Kościuszko pod Racławicami – polski film z 1938
 Pomniki:
 Pomniki Tadeusza Kościuszki – strona ujednoznaczniająca
 Ponadto imię Tadeusza Kościuszki nosiły lub noszą:
 SS Kościuszko – statek pasażerski
 Kościuszko ex. "Admirał Nachimow", ex "Rheinfels" – drobnicowiec zbudowany w 1939
 m/s Tadeusz Kościuszko (kontenerowiec) – kontenerowiec zbudowany w 1981, sprzedany w 1992
 ORP Generał Tadeusz Kościuszko – okręt klasy Oliver Hazard Perry
 Politechnika Krakowska
 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 1 Warszawska Dywizja Piechoty
 1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana w Legionowie
 1 Warszawska Brygada Pancerna w Wesołej
 1 Brzeska Brygada Saperów w Brzegu
 Dywizjon 303
 Ił-62M – samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, który rozbił się 9 maja 1987 w Lesie Kabackim.